James Tobin - economista estadunidense

Localidades 

Tobin (Califórnia)

Desambiguação